I Gonorynchiformes sono un ordine di pesci ossei composto da quattro famiglie.

Distribuzione
Chanos chanos e i Gonorynchidae sono pesci marini costieri (C. chanos è spiccatamente eurialino) diffusi nell'Indo-Pacifico, le altre due famiglie sono limitate alle acque dolci dell'Africa tropicale.

Descrizione
Si tratta di pesci molto primitivi, piuttosto disomogenei come aspetto da famiglia a famiglia, la cui affinità è evidente soprattutto osservando i caratteri ossei. Esiste un caratteristico organo soprabranchiale o epibranchiale nella parte posteriore delle camere branchiali. La bocca è piccola e priva di denti.

Classificazione
Attualmente, l'ordine comprende quattro famiglie:
Chanidae
Gonorynchidae
Kneriidae
Phractolaemidae

Una classificazione dei gonorinchiformi attuali è stata proposta da Near e colleghi nel 2014, usando tecniche di filogenetica molecolare:
{{clade|style=font-size:80%;line-height:100%;width:300px;
|label1=Gonorynchiformes
|1={{clade
  |label1=Gonorynchidae
  |1=Gonorynchus
  |2={{clade
    |label1=Chanidae
    |1=Chanos
    |label2=Kneriidae
    |2={{clade
      |label1=Phractolaeminae
      |1=Phractolaemus 
      |label2=Kneriinae
      |2={{clade
        |1=Kneria        |2=
         }}
       }}
     }}
   }}
 }}

Di seguito è illustrata la tassonomia comprendente anche le forme fossili (tra cui Sorbininardus, originariamente ascritto a un ordine a sé stante):

 Ordine †Sorbininardiformes Taverne 1999
 Famiglia †Sorbininardidae Taverne 1999
 †Sorbininardus Taverne 1999
 Ordine Gonorynchiformes Regan 1909
 †Landinia Bannikov & Sorbini 2000
 Famiglia †Arizaichthyidae Taverne 2009
 †Arizaichthys Taverne 2009
 Sottordine Gonorynchoidei 
 Famiglia †Nardoglossidae Taverne & Capasso 2018
 †Nardoglossus Taverne & Capasso 2018
 Famiglia †Apulichthyidae Taverne 1997
 †Apulichthys Taverne 1997
 †Halecopsis Woodward 1901
 Famiglia Gonorynchidae Fowler 1941
 †Anormurus de Blainville 1818
 †Chanopsis Casier 1961 (forse un osteoglossiforme)
 †Charitopsis Gayet 1993 
 †Gonorynchidarum (otolite)
 †Hakeliosomus Gayet 1993
 †Lecceichthys Taverne 1998
 †Ramallichthys Gayet 1982
 Sottofamiglia †Charitosominae
 †Charitosomus Hosius & Von Der Marck 1885 
 Sottofamiglia †Judeichthyinae
 †Judeichthys Gayet 1985
 Sottofamiglia Gonorynchinae
 †Notogoneus Cope 1885
 Gonorynchus Gronow 1763 ex Scopoli 1777
 Sottordine Chanoidei Berg 1937
 †Aethalionopsis Gaudant 1967 
 †Chanoides Woodward 1901 
 †Coelogaster Eastman 1905 
 Famiglia Chanidae Günther 1868 
 †Nardonoides Mayrinck et al. 2015 
 Sottofamiglia †Rubiesichthyinae Poyata-Ariza 1996
 †Gordichthys Poyato-Ariza 1994
 †Nanaichthys Amaral & Brito 2012
 †Rubiesichthys Wenz 1984 
 Sottofamiglia Chaninae
 †Caeus Costa 1857 
 Chanos Lacépède 1803
 †Dastilbe Jordan 1910 
 †Francischanos Ribeiro et al. 2022 
 †Parachanos Arambourg & Schneegans 1935 
 †Tharrhias Jordan & Branner 1908 
 Sottordine Knerioidei
 Famiglia Kneriidae Günther 1868
 †Mahengichthys Davis, Arratia & Kaiser 2013
 Sottofamiglia Kneriinae
 Tribù Cromeriini
 Cromeria Boulenger 1901
 Grasseichthys Géry 1964
 Tribù Kneriini
 Kneria Steindachner 1866 
 Parakneria Poll 1965
 Famiglia Phractolaemidae
 Phractolaemus'' Boulenger 1901

Note

Bibliografia
 Thomas J. Near, Alex Dornburga, Matt Friedman (2014): Phylogenetic relationships and timing of diversification in gonorynchiform fishes inferred using nuclear gene DNA sequences (Teleostei: Ostariophysi). Molecular Phylogenetics and Evolution, DOI:10.1016/j.ympev.2014.07.013

Altri progetti

Collegamenti esterni